По итогам Всероссийской переписи населения 2020 года по состоянию на 1 октября 2021 года из 1117 городов России численность населения более 100 тысяч жителей имели 172 города (а также один — округлённо), входя в категории больших, крупных, крупнейших городов и городов-миллионеров.

При этом по данным последней в РСФСР переписи 1989 года их было 165, по данным первой в постсоветской России переписи 2002 года их количество снизилось до 153, по переписи 2010 года увеличилось до 163 городов, а к 2015 году их число (включая четыре города этой категории в фактически присоединённом в 2014 году Крыму) достигло 169.

Карта крупнейших городов 
Города с населением:
  —  человек.
  —  человек.
  — от 1 000 000 до 2 000 000 человек.
  — от 750 000 до 999 999 человек.
  — от 500 000 до 749 999 человек.
  — от 250 000 до 499 999 человек.
  — от 100 000 до 249 999 человек.

Города России с населением 100 тыс. чел. и более (по состоянию на 2021 год переписи)

Список городов 

Все данные приведены по собственно городам, не учитывая население городских округов, количество которых с численностью населения более 100 тысяч несколько больше (согласно переписи населения 2021 года таких городских округов насчитывалось 187, кроме того, было 3 города федерального значения).
Данные приведены:

 1897 — по переписи населения на 10 февраля
 1926 — по переписи населения на 17 декабря
 1939 — по переписи населения на 17 января
 1959 — по переписи населения на 15 января
 1970 — по переписи населения на 15 января
 1979 — по переписи населения на 17 января
 1989 — по переписи на 12 января
 2002 — по переписи на 9 октября
 2010 — по переписи на 14 октября
 2016 — оценка Федеральной службы государственной статистики на 1 января
 2021 — по переписи на 1 октября
 2022 — оценка Федеральной службы государственной статистики на 1 января с учётом итогов переписи 2020
 2023 — оценка Федеральной службы государственной статистики на 1 января

Выделены цветом столицы (административные центры) субъектов Российской Федерации.  Жирным выделены центры федеральных округов Российской Федерации. " — " знак прочерка в таблице означает, что в данный год населённый пункт либо не существовал, либо ещё не имел статуса города, либо находился вне территории Российской империи, СССР или Российской Федерации. Так, Калининград в период проведения переписей 1897, 1926, 1939 годов был в составе Германии, Южно-Сахалинск в период проведения переписей 1926 и 1939 годов был в составе Японии, Кызыл в 1897 ещё не был основан, а в 1926 и 1939 годах являлся столицей независимой Тувинской Народной Республики (соответствующие периоды  выделены цветом), располагающиеся на Крымском полуострове Симферополь, Севастополь, Керчь и Евпатория с 1991 по 2014 гг. находились в составе независимой Украины (период выделен цветом); с марта 2014 года Крым входит в состав России.

}}

Список субъектов РФ по количеству городов с населением более 100 тысяч человек

Комментарии 
 По данным на 1 января 2022 года, города Анжеро-Судженск, Белово, Великие Луки, Воркута, Воткинск, Глазов, Елец, Железногорск, Зеленодольск, Канск, Кинешма, Кирово-Чепецк, Киселёвск, Кузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Магадан, Междуреченск, Мичуринск, Новокуйбышевск, Новотроицк, Сарапул, Сергиев Посад, Серов, Соликамск, Тобольск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Ухта, Черемхово не являются стотысячниками, но достигали этого уровня в отдельные годы. Глазов, Канск, Кинешма, Соликамск, Усть-Илимск довольно быстро теряют население. Анжеро-Судженск, Белово, Воркута, Магадан, Усолье-Сибирское, достигавшие по данным переписей 1979 и 1989 годов стотысячного населения, уже по данным переписи 2002 года и далее испытали сильную депопуляцию, и в настоящее время их население не превышает 90 тысяч человек и продолжает сокращаться, причём в Анжеро-Судженске, Белове и Воркуте численность населения уменьшилась со 117—111 тысяч человек в 1980-е годы до 76—62 тысяч человек в настоящее время, в Черемхове со 124 тысяч человек в 1956 году — до 51 тысячи, а в Магадане — со 152 до 95 тысяч человек. Население Мичуринска в конце 1990-х годов достигало 124 тысяч человек, затем снизилось до 89 тысяч. Влияние на численность населения городов может оказать присоединение к ним соседних населённых пунктов и, таким образом, за счёт административных преобразований может быть превышен порог в 100 тысяч жителей. Кроме этого, при сохранении текущего прироста населения, 100-тысячными в ближайшие годы могут стать города Анапа и Саров.
 Росстатом опубликована оценка на 1 января 2013 года численности населения Москвы в новых границах, установленных 1 июля 2012 года. В этой оценке приведена численность населения (11 979 529 человек) с разделением на городское (11 843 643 человек) и сельское (135 886 человек). В прежних границах, существовавших до передачи Москве трёх городов, двух посёлков городского типа и около двухсот сельских населённых пунктов из состава Московской области, в данных Росстата на 1 января 2012 года всё население Москвы учитывалось как городское.
 Города Керчь, Евпатория, Симферополь и Севастополь расположены на территории Крымского полуострова, бо́льшая часть которого является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей спорную территорию, и Украиной. Согласно федеративному устройству России, на спорной территории Крыма располагаются субъекты Российской Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Согласно административному делению Украины, на спорной территории Крыма располагаются регионы Украины — Автономная Республика Крым и город со специальным статусом Севастополь.
 Города Зеленоград ( чел.), Колпино ( чел.) и Пушкин ( чел.) являются муниципальными образованиями в составе городов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга) и не рассматриваются Росстатом отдельно от них, поэтому не включены в список.
 22 января 2015 года город Железнодорожный включён в состав города Балашихи, в результате чего Балашиха поднялась в списке городов-стотысячников на 30 позиций и стала четвёртым (после Тольятти, Новокузнецка и Набережных Челнов) по численности населения среди городов России, не являющихся административными центрами субъектов федерации.

Комментарии по статусу Крыма

См. также 
 Список городов России по федеральным округам
 Города России с населением более 500 тысяч человек
 Города России
 Города-миллионеры России
 Список населённых пунктов России с населением более 10 тысяч жителей
 Список городов России с территорией больше 100 квадратных километров
 Большие города СССР в 1926 г.
 Большие города Российской империи в 1897 г.
 Список городов Российской империи в 1840 г.
 Список глав крупных городов России

Примечания 

 
Россия